Gardiner steht für:
 Gardiner (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Gardiner ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten
 Gardiner (Iowa)
 Gardiner (Maine)
 Gardiner (Montana)
 Gardiner (CDP, New York)
 Gardiner (Town, New York)
 Gardiner (Oregon)

geografischer Objekte
 Gardiner-Gletscher im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Gardiner Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Gardiner, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Gardener